MSF Acrônimo
 Médicos Sem Fronteiras 
 Microsoft Solution Framework
 Moniz da Maia Serra & Fortunato - Empreiteiros S.A. (Portugal)

Desambiguação